

Віндем — округ, штат Вермонт
 Віндем — округ, штат Коннектикут

Дивись також 
 Віндем